Ronald Lázaro García Justiniano (Santa Cruz de la Sierra, 17 de dezembro de 1980) é um ex-futebolista profissional boliviano, que atuava como meia

Carreira 
Garcia integrou a Seleção Boliviana de Futebol na Copa América de 2001, 2007 e 2011.

Ligações externas
Perfil em Ogol
National-football-teams.com

Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Futebol Clube de Alverca
Futebolistas do Aris FC
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa América de 2011
Naturais de Santa Cruz de la Sierra